Бе́рест:

 Берест — одна из вершин Карпат.
 Берест — одно из названий вяза малого (Ulmus minor), дерева из семейства вязовые.
 «Берест» — белорусский футбольный клуб из города Брест, участник Третьей лиги 1996.

Фамилия 
 Берест, Алексей Прокофьевич (1919—1970) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, один из военнослужащих, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом.

См. также 
 Береста
 Берестянки